La citadelle de Tournai est une ancienne citadelle située dans la ville de Tournai, dans la province de Hainaut en Belgique.

Histoire 
La citadelle est construite à la suite de la prise de Tournai par la France en 1667. Démolie en partie en 1745, puis quasi intégralement en 1780, elle est reconstruite sous le régime hollandais en 1814 pour être démantelée en 1859.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fortifications de Tournai
 Siège de Tournai
 Liste de fortifications en Belgique

Enceinte de Tournai
Tournai